Het WTA-tennistoernooi van Iași (officieel BCR Iași Open) van 2022 vond plaats van 1 tot en met 7 augustus 2022 in de Roemeense plaats Iași. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

De Hongaarse Panna Udvardy bereikte de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij kon echter geen van beide op haar naam schrijven.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse Viktorija Golubic strandde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Ana Bogdan uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Hongaarse Panna Udvardy in drie sets. Bogdan wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 15.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Anastasia Dețiuc en Elixane Lechemia, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Darja Astachova en Andreea Roșca won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste Hongaarse koppel Réka Luca Jani en Panna Udvardy in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste WTA-titel.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Iasi 2022
Iasi